Купилько () — посёлок в Мексике, в штате Табаско, входит в состав муниципалитета Комалькалько. Численность населения, по данным переписи 2020 года, составила .

Общие сведения 
Название Cupilco с языка науатль можно перевести как: место копилиса, как назвался некий предмет одежды ацтеков, который носил только вождь.

Первое упоминание о поселении относится к 1524 году в записях Берналя Диаса, участвовавшего в экспедиции Луиса Марина.

В 1525 году он упоминается в 5-ом письме Эрнана Кортеса, где описано, что Кортеса приняли гостеприимно, а также помогли в переправе через несколько рек.

В 1880 году брюшной тиф унёс жизни множества местных жителей.

Главной достопримечательностью Купилько является , построенная в XVIII веке, и выделяющаяся своей высотой и яркими цветами.

Посёлок расположен в 11 км восточнее муниципального центра, города Комалькалько, и в 40 км к северо-западу от столицы штата, города Вильяэрмоса.

Население

Примечания

Ссылки 
 
 

Города Табаско